Krystyna Wróblewska – polska graficzka, żona Bronisława, matka Jerzego i Andrzeja
 Krystyna Wróblewska – polska polityk, posłanka na Sejm VIII kadencji